Миро́н Влади́мирович Мордухо́вич (9 июля 1929, Желудок, Польша — 19 августа 2015, Липецк, Россия) — советский и российский архитектор, главный архитектор института «Липецкгражданпроект».

Биография 
Родился в местечке Желудок в Польше (ныне Гродненская область Белоруссии). Окончил Латвийский государственный университет.

Весной 1954 года приезжает в Липецк, который в том же году становится центром созданной Липецкой области. Тогда же начинается его плановая застройка. Осенью 1955 года стал работать в липецком областном отделе по делам архитектуры.

В 1960—1969 годах работает в отделе строительства Липецка. С 1977 года — главный архитектор института «Липецкгражданпроект».

В 1993 году стал одним из инициаторов создания еврейской общины Липецка, в работе которой принимал активное участие.

В 1996 году ему было присвоено звание «Заслуженный строитель России».

Основные проекты 
 Памятник героям Великой Отечественной войны на площади Героев (1965)
 Памятник участникам революции на площади Революции («Мужик с полотенцем»; 1967, ск. Ю. Д. Гришко)
 Парадная лестница от Соборной площади к Петровскому проезду (совместно с А. К. Кузьминой)
 Центральный колхозный рынок на площади Победы (1980-е) и подземный пешеходный переход от него (конец 1990-х годов)

Источники 

Выпускники Латвийского университета
Архитекторы Российской Федерации
Архитекторы Липецкой области
Архитекторы Липецка